Hörauf ist der Familienname folgender Personen:
 Achim Hörauf (* 1962), deutscher Parasitologe
 Franz von Hörauf (1878–1957), deutscher Offizier, zuletzt Generalmajor sowie Politiker (NSDAP) und SA-Führer
 Fritz Hörauf (* 1949), deutscher Maler
 Fritz Wilhelm Hörauf (1908–1991), deutscher Politiker
 Oliver Hörauf (* 1996), deutscher Goalballsportler